«Люби меня или оставь в покое» () — тринадцатая серия первого сезона американского телесериала «90210: Новое поколение», премьера которого состоялась 13 января 2008 года (вторник). Режиссёр — Венди Станцлер по сценарию Пола Скьярротты, на основе персонажей, созданных Дарреном Старом. Автор идеи — Роб Томас, создатель успешного сериала «Вероника Марс».

Премьера эпизода в России состоялась 23 февраля 2010 года на канале Муз-ТВ.

Сюжет 

Между Табитой и Дебби возникает конфликт из-за различий во взглядах на воспитание детей, когда Табита покупает Диксону и Энни новую машину. Адрианна не знает, как сказать Наоми и Навиду о своей беременности, а Наоми кажется, что её подруга вновь употребляет наркотики. Диксон и Сильвер решают провести день на пляже, строя замок из песка, но всё идёт не так, как планировалось, когда Диксон произносит три коротких слова — между молодыми людьми происходит ссора. По предложению Табиты, Энни вместе с Итаном тайно приезжает в дом бабушки в Палм-Спрингс. Узнав о том, что Табита отпустила Энни одну, Гарри и Дебби устремляются в Палм-Спрингс, где с паникой обнаруживают машину Итана…

В ролях 

{| cellspacing="0" cellpadding="0" class="" style="background-color:transparent; width:100%;"
|- style="vertical-align:top;"
| style="width:50%; text-align:left;" |
Основной состав:
 Шеней Граймс — Энни Уилсон
 Тристан Уайлдз — Диксон Уилсон
 Анна-Линн Маккорд — Наоми Кларк
 Дастин Миллиган — Итан Уорд
 Майкл Стэгер — Навид Ширази
 Джессика Строуп — Эйрин Сильвер
 Райан Эгголд — Райан Меттьюз
 Роб Эстес — Гарри Уилсон
 Лори Локлин — Дебби Уилсон
 Джессика Уолтер — Табита Уилсон
 Джессика Лаундс — Адрианна Тэйт-Дункан
| style="width:50%; text-align:left;" |
Приглашённые звёзды:

 Келлан Латс — Джордж Эванс Яна Крамер — Поршия Ренсон Бора Чанг — Миссис Латс Жанелль Веласкес — Таша Элизабет Харноис — Тринити Джессика Чаффин — Тренер по хоккею Стефани Эдмондс — Девушка на вечеринке|}

 Факты 

 Слоган эпизода: «Sometimes Things Aren’t What They Seem. They’re Worse».

 Этот эпизод стал последним для Джессики Уолтер, исполняющей роль Табиты Уилсон, в качестве члена постоянного актёрского состава сериала. 

 Сильвер переживает из-за того, что грядёт Апокалипсис из-за глобального потепления.

 Шутя насчёт того, что Диксон записался в хор, Сильвер упоминает песню «The Lion Sleeps Tonight», написанной африканским музыкантом Соломоном Линдой.

 Музыка эпизода 

Список композиций, звучавших в эпизоде, опубликован на официальном сайте сериала:

 «Big Jumps» в исполнении Эмилианы Торрини (Сцена: начало эпизода, Дебби прерывает телефонный разговор Энни и Итана).

 «Cobrastyle» в исполнении Teddybears feat. Mad Cobra (Сцена: Диксон и Сильвер разговаривают в школьном коридоре).

 «Look At Me (When I Rock Wichoo)» в исполнении Black Kids (Сцена: директор Уилсон объявляет об отмене завтрашних занятий).

 «Could Be Happy» в исполнении Kurt Farquhar (Сцена: Разговор Энни и Табиты).

 «The Geeks Were Right» в исполнении the Faint (Сцена: Диксон и Навид говорят о Сильвер в кафе).

 «You Are Goodbye» в исполнении Holly Conlan (Сцена: Адрианна говорит Наоми, что беременна).

 «Hey Oh» в исполнении Daniel Lenz (Сцена: Наоми и Адрианна приезжают на пляжную вечеринку, а Энни и Итан - в Палм-Спрингс). 

 «Does This Mean You're Moving On?» в исполнении the Airborne Toxic Event (Сцена: Диксон и Сильвер на пляже).

 «When The Night» в исполнении Aaron Nazrul (Сцена: Наоми просит Джорджа уйти).

 «45 Forever» в исполнении the All New Adventures Of Us (Сцена: Энни и Итан за ужином).

 «Crying Blood» в исполнении V V Brown (Сцена: Наоми кричит на своих друзей из-за слухов об Адрианне).

 «Crush» в исполнении Дэвида Арчулеты (Сцена: Поцелуй Энни и Итана).

 «Hot Summer» в исполнении Rhys (Сцена: Разговор Джорджа и Навида; Адрианна говорит Навиду о своей беременности).

 «Broken Hearts Parade» в исполнении Good Charlotte (Сцена: Диксон признаётся Сильвер в любви).

 «Hometown Glory» в исполнении Adele (Сцена: разговор Навида и Адрианны; Диксон и Сильвер разговаривают в коридоре).

 «Under My Bed» в исполнении Meiko'' (Сцена: конец эпизода, разговор Энни и Итана).

Критика 

В день премьеры в США эпизод посмотрели 2,18 млн зрителей

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Люби меня или оставь в покое на сайте TV.Com

Беверли-Хиллз, 90210